Samuel Chase kan syfta på:

* Samuel Chase (1741–1811), amerikansk grundlagsfader
 Samuel Chase (1789–1838), amerikansk politiker